Мезьє́р-ан-Бренн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 135 км на південний захід від Орлеана, 37 км на захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 500 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1033,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мезьєр-ан-Бренн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мезьєр-ан-Бренн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр